Finocchiaro ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Finocchiaro Aprile (1878–1964), italienischer Politiker
 Angela Finocchiaro (* 1955), italienische Schauspielerin und Komikerin
 Anna Finocchiaro (* 1955), italienische Politikerin
 Beniamino Finocchiaro (1923–2003), italienischer Politiker
 Camillo Finocchiaro Aprile (1851–1916), italienischer Politiker
 Donatella Finocchiaro (* 1970), italienische Schauspielerin
 Giuseppa Finocchiaro (* 1970), italienische Fußballspielerin
 Giuseppe Finocchiaro (* 1965), italienischer Jazzpianist und -komponist
 Laura Finocchiaro (* ?), brasilianische Sängerin
 Maurice A. Finocchiaro (* ?), amerikanischer Philosoph und Wissenschaftshistoriker